Het voetbalseizoen 2022/23 van de Derde Divisie is het dertiende voetbalseizoen van deze competitie en het zevende seizoen onder deze naam. Het is het vierde niveau in het Nederlandse voetbal.

Dit is het laatste seizoen dat er een indeling is op basis van speeldag. Vanaf 2023 worden zaterdag- en zondagclubs gemengd ingedeeld op basis van regio.

Zaterdagafdeling

Ploegen

Stand

Programma/uitslagen

Zondagafdeling

Ploegen

Stand

Programma/uitslagen 

2022/23
Nederlands competitievoetbal 2022/23